Amt Friedland ist mehrdeutig und bezeichnet:

 das Amt Friedland im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 das ehemalige Amt Friedland (Hannover) in Südniedersachsen
 das ehemalige Amt Friedland um das heutige Dorf Altfriedland in Märkisch-Oderland
 das ehemalige brandenburgische Amt Friedland (Niederlausitz) im Landkreis Oder-Spree
 ab 1811 das Ordensamt Friedland